Вори () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вори, Игор (род. 1980) — хорватский гандболист, выступает за хорватский клуб «Загреб», капитан сборной Хорватии.
 Вори, Чарлз (1906—1975) — американский стоматолог, орнитолог, зоолог и палеонтолог.